Plusieurs congrès portent le nom de congrès de Toulouse :
 le Congrès de Toulouse (1908), marque la prééminence de Jean Jaurès sur la SFIO qui réunit les socialistes français.
 le Congrès de Toulouse (1985), au cours duquel le Parti socialiste a adopté une ligne sociale-démocrate ;
 le Congrès UNEF-ID de Toulouse de 1999, congrès du syndicat étudiant UNEF ;
 le Congrès de Toulouse (2012), congrès du Parti socialiste.